Osmar (futebolista)
 Dodô e Osmar
 Paulo Osmar David - mais conhecido como Osmar

Desambiguações de antropônimos